X-szárnyúak (X-Wing): A Star Wars univerzumban játszódó, az egy történetből és tizenegy történetből álló képregénysorozat 1995. júliusa és 2005. novembere között képregényfüzetekben, 1997. novembere és 2000. decembere között gyűjteményes képregényekben (TPB), majd 2006. júniusa és 2007. júniusa  között Omnibus képregényekben jelent meg a Dark Horse Comics kiadásában. Az X-szárnyúak történetei 4 és 5 év között játszódnak az Új remény eseménye után.

Dark Horse Comics

Zsiványvezér

X-Wing: Rogue Squadron

The Rebel Opposition

The Phantom Affair

Zsiványosztag Különszám

Battleground Tatooine

The Warrior Princess

Requiem for a Rogue

In the Empire's Service

The Making of Baron Fel

Family Ties

Masquerade

Mandatory Retirement

Marvel Comics

Star Wars Epic Collection: The New Republic Volume 2

Star Wars Epic Collection: The New Republic Volume 3

Források

 halozsak.hu

 starwars.wikia.com

 swbooks.co.uk 

 db.kepregeny.net

Csillagok háborúja képregények